Ivana Španović (, ; nascida em 10 de maio de 1990) é uma atleta sérvia, especialista no salto em distância, modalidade pela qual conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016, realizados na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil.

Atletas olímpicos da Sérvia
Atletas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Atletas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Atletas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016
Medalhistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016
Naturais de Zrenjanin
Saltadores em distância da Sérvia